

Муніципалітети у Франції 
 Периньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Периньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Периньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Периньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Периньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн

Інше 
Перриньї